A Sportsklubben Brann (röviden Brann vagy SK Brann) egy norvég labdarúgócsapat, amelynek székhelye Bergen városában található. A norvég labdarúgó-bajnokság első osztályában szerepelnek 2022-es feljutásuk óta.

Sikerek 
Eliteserien
 Bajnok (3): 1961–62, 1963, 2007
 Ezüstérmes (6): 1951–52, 1975, 1997, 2000, 2006, 2016

Norvég Kupa
 Győztes (6): 1923, 1925, 1972, 1976, 1982, 2004
 Döntős (9): 1917, 1918, 1950, 1978, 1987, 1988, 1995, 1999, 2011

Játékoskeret 
2022. május 18. szerint.

Legutóbbi szezonok 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! Poz.
! M
! Gy
! D
! V
! RG
! KG
! P
!Kupa
!Megjegyzés
|-
|2005 - Tippeligaen
|6
|26
|10
|7
|9
|43
|32
|37
|Negyeddöntő
|
|-
|2006 - Tippeligaen
|bgcolor=silver|2
|26
|14
|4
|8
|39
|36
|46
|4. kör
|
|-
|2007 - Tippeligaen
|bgcolor=gold|1
|26
|17
|3
|6
|59
|39
|54
|4. kör
|
|-
|2008 - Tippeligaen
|8
|26
|8
|9
|9
|36
|36
|33
|4. kör
|
|-
|2009 - Tippeligaen
|5
|30
|12
|8
|10
|51
|49
|44
|Negyeddöntő
|
|-
|2010 - Tippeligaen
|13
|30
|8
|10
|12
|48
|50
|34
|2. kör
|
|-
|2011 - Tippeligaen
|4
|30
|14
|6
|10
|51
|49
|48
|bgcolor=silver|Döntő
|
|-
|2012 - Tippeligaen
|6
|30
|13
|3
|14
|57
|50
|42
|Elődöntő
|
|-
|2013 - Tippeligaen
|8
|30
|11
|6
|13
|46
|46
|39
|3. kör
|
|-
|2014 - Tippeligaen
|bgcolor=FFCCCC|↓ 14
|30
|8
|5
|17
|41
|54
|29
|Negyeddöntő
|Kiesett
|-
|2015 - OBOS-ligaen
|bgcolor=DDFFDD|↑ 2
|30
|14
|11
|5
|46
|35
|53
|4. kör
|Feljutott
|-
|2016 - Tippeligaen
|bgcolor=silver|2
|30
|16
|6
|8
|42
|27
|54
|1. kör
|
|-
|2017 - Eliteserien
|5
|30
|13
|8
|9
|51
|36
|47
|4. kör
|
|-
|2018 - Eliteserien
|bgcolor=B08D57|3
|30
|17
|7
|6
|45
|31
|58
|4. kör
|
|-
|2019 - Eliteserien
|9
|30
|10
|10
|10
|32
|37
|40
|4. kör
|
|-
|2020 - Eliteserien
|10
|30
|9
|9
|12
|40
|49
|36
|—
|
|-
|2021 - Eliteserien
|bgcolor=FFCCCC|↓ 14
|30
|5
|11
|14
|38
|55
|26
|4. kör
|
|-
|2022 - OBOS-ligaen
|bgcolor=DDFFDD|↑ 1
|30
|26
|3
|1
|95
|16
|81
|
|
|}

További információk 
 Hivatalos honlap 

Norvég labdarúgócsapatok
1908-ban alapított labdarúgócsapatok